Dekoration oder auch Dekorierung steht für:

 Ausschmückung im Allgemeinen, siehe Schmuck
 Ausschmückung in Kunst, Handwerk und Gewerbe, siehe Verzierung bzw. Dekoroberfläche
 Ornamentik in der Baukunst, siehe Ornament
 Theaterdekoration, siehe Bühnenbild
 Auszeichnungen, sofern sie getragen werden, siehe Ordensdekoration

Siehe auch:

 Decorator
Dekorateur
 Dekorative Kunst